Noita ():
  — девятый альбом финской фолк-метал-группы Korpiklaani, выпущенный в 2015 году.
 Noita — компьютерная игра в жанрах action-adventure и roguelite, выпущенная в 2020 году.